Prodromos (griechisch Πρόδρομος, lateinisch prodromus ‚Vorläufer‘) steht für:
 Prodromos, griechischer Beiname von Johannes dem Täufer, siehe Agios Ioannis Prodromos
 Theodoros Prodromos (um 1100–um 1157), byzantinischer Schriftsteller

in Griechenland für die Orte
 Prodromos (Alexandria), Dorf der Gemeinde Alexandria, Region Zentralmakedonien
 Prodromos (Almopia), Dorf der Gemeinde Almopia, Region Zentralmakedonien
 Prodromos (Ilida), Dorf der Gemeinde Ilida, Region Westgriechenland
 Prodromos (Karditsa), Dorf der Gemeinde Karditsa, Region Thessalien
 Prodromos (Karpenisi), Dorf der Gemeinde Karpenisi, Region Mittelgriechenland
 Prodromos (Kileler), Dorf der Gemeinde Kileler, Region Thessalien
 Prodromos (Paros), Dorf der Gemeinde und Insel Paros, Region Südliche Ägäis
 Prodromos (Thiva), Dorf der Gemeinde Thiva, Region Mittelgriechenland
 Prodromos (Trikala), Dorf der Gemeinde Trikala, Region Thessalien
 Prodromos (Trifylia), Dorf der Gemeinde Trifylia, Region Peloponnes
 Prodromos (Xiromero), Dorf der Gemeinde Xiromero, Region Westgriechenland

auf Zypern
 Prodromos (Limassol), Dorf im Bezirk Limassol, Zypern

sowie als Namensbestandteil für die griechischen Orte
 Agios Ioannis Prodromos (Agrafa), Dorf der Gemeinde Agrafa, Region Mittelgriechenland
 Agios Ioannis Prodromos (Aristotelis), Dorf der Gemeinde Aristotelis, Region Zentralmakedonien
 Agios Prodromos (Polygyros), Dorf der Gemeinde Polygyros, Region Zentralmakedonien
 Neos Prodromos (Alexandria), Dorf der Gemeinde Alexandria, Region Zentralmakedonien

Siehe auch:
 Prodrom